Glochidopleurum sintenisii är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Glochidopleurum sintenisii ingår i släktet Glochidopleurum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sintenisii